Мокіївська сільська рада — Полтавська область, Чорнухинський район
 Мокіївська сільська рада — Хмельницька область, Шепетівський район